Kimpfler ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Kimpfler (1627–1693), christlicher Gelehrter und Abt
 Rupert Kimpfler (1638–1708), Abt des Benediktinerstiftes Gleink